Hooters kan avse:

 The Hooters – en musikgrupp från Philadelphia
 Hooters (restaurang) – en restaurangkedja i USA